Godo (Italië), een plaats in Russo in Italië
 Godo (Nanoro), een plaats in Boulkiemdé in Burkina Faso
 Godo (Pella), een plaats in Boulkiemdé in Burkina Faso
 Gōdo (Japan), een plaats in Gifu in Japan
 Godo of Goddo, een plaats in Boven-Suriname in Suriname
 Godo (slaginstrument), een Surinaams slaginstrument